NMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Miguel (Panama)
 Nuova Medicina Germanica